Стефани, принцеза од Монака, грофица од Полињака (-{Stéphanie, la princesse de Monaco, la comtesse de Polignac}-; Монте Карло, 1. фебруар 1965), пуног имена Стефани Мари Елизабет Грималди (Stéphanie Marie Elisabeth Grimaldi), јесте најмлађа кћерка кнеза Ренија III од Монака и америчке глумице Грејс Кели. Тренутно је шеста у линији наследства престола Монака. Стефани се до сада бавила модом, певањем и хуманитарним радом.

Детињство и образовање 
Стефани је рођена 1. фебруара 1965. у Монте Карлу, Монако. Њен отац Реније III владао је Монаком од 1950. до 2005. године, а њена мајка Грејс Кели била је америчка глумица ирског порекла, која је 1955. освојила Оскара за најбољу главну глумицу. Стефани је њихово најмлађе дете и друга кћи, након Каролине Луиз Маргерите, рођене 27. јануара 1957, и Алберта Александар Луја Пјера, рођеног 14. марта 1958. Принцеза Грејс је Стефани с љубављу звала „дивље дете“ (-{wild child}-). Када су постали адолесценти, Каролина, Алберт и Стефани стекли су репутацију „најгламурознијих наследника круне на Старом континенту“, а родитељи су им испуњивали све прохтеве. Као дете, Стефани се бавила плесом и гимнастиком, освајајући многобројне медаље, и свирала је клавир. Образовала се у неколико приватних школа, а дипломирала је 1982. у Паризу.

13. септембра 1982. Стефани се, заједно са својом мајком, враћала у Монако, када је принцеза Грејс за воланом доживела мождани удар. Њих две су доживеле саобраћајну несрећу, а принцеза Грејс је наредног дана преминула у болници. Стефани је претрпела фрактуру врата, али је преживела. Међутим, због опоравка од повреда није могла да присуствује сахрани своје мајке.

Каријера

Мода и манекенство (1983–89) 
1983, убрзо након опоравка од саобраћајне несреће, Стефани се пријавила за програм за нове моделе у модној кући Кристијан Диор. Шеф ове куће, Мар Боен, био је добар пријатељ принцезе Грејс. Крајем 1984, позирала је за шпански магазин -{¡Hola!}- у неколико вечерњих хаљина, што је касније поновила и 1990. Следеће године, 1985, појавила се на насловној страни немачког издања часописа Вог и америчког издања -{Vanity Fair}-. Такође је постала заштитно лице швајцарске фирме козметике -{La Prairie}-. 1985. фотографисала се за насловну страну француског Вога.

У септембру 1986, Стефани је креирала линију купаћих костима за фирму -{Pool Position}-. Модну ревију у Монаку попратили су медији широм света, а у првом реду седели су кнез Реније, принцеза Каролина и принц Алберт. Ревија следеће колекције одржана је годину дана касније у Монте Карлу. 1989. на тржишту се појавио парфем -{Stéphanie}-, који је она креирала.

Музичка каријера (1986–91) 
Стефани је 1986. потписала уговор са француском издавачком кућом -{Carrere}- и продуцентом Ивом Розом, и почела да припрема свој први студијски албум. Сингл „-{Ouragan}-“ одмах се нашао на првом месту топ-листе у Француској, и постао је велики хит у Европи, са преко два милиона продатих примерака. Англофона верзија сингла „-{Ouragan}-“, „-{Irresistible}-“, постигла је велики успех у Немачкој и Швајцарској. Стефани је у септембру објавила и свој први, -{Besoin}-, који је продат у преко милион и по примерака широм Европе. Сингл „-{Flash}-“ такође је постигао међународни успех, док је песма „-{Young Ones Everywhere}-“ коришћена у УНИЦЕФ кампањи 1987. године.

Крајем 1987. Стефани се преселила у Лос Анђелес како би радила на свом другом албуму. Међутим, албум -{Stéphanie}- издат је тек 1991. године, чак пет година након албума -{Besoin}-. Стефани је сама написала све песме заједно са продуцентом Роном Блумом, на енглеском језику. Спот за промотивни сингл „-{Winds of Chance}-“ снимљен је на Канарским Острвима. Међутим, албум је врло лоше примљен од стране критике, и продат је у само 3.500 примерака у Сједињеним Америчким Државама. Након овог комерцијалног неуспеха, Стефани је окончала своју музичку каријеру. Само двапут након тога је поново снимала — 1992. је отпевала међународни хит дует „In the Closet“ са Мајклом Џексоном, и 2006. хуманитарни сингл „-{L'or de nos vies}-“ са добротворном организацијом -{Fight AIDS}-.

Хуманитарни рад (1991–тренутно) 
Од прекида своје музичке каријере, Стефани се углавном бави хуманитарним радом. Од смрти свог оца 2005, постала је ватрени активиста у борбама против HIV–а и сиде. Основала је сопствену добротворну организацију -{Fight AIDS}- која помаже људима који живе са вирусом -{HIV}-.

Проблеми око наследства моначанског престола 

Стефанин старији брат Алберт II, тренутни владар Монака, нема легалних наследника. Раније је постојала могућност да владар усвоји своју децу рођену ван брака и именује их наследницима, али због промена у Уставу Монака из 2002. то више није могуће. Иако има троје незаконите деце, ниједно од њих не може наследити престо Монака јер је рођено ван брачне заједнице. Будући да се Алберт до тада није женио и није добио децу, кнез Реније III је морао да промени устав да би обезбедио наследника престола. 2. априла 2002. Монако је прогласио Кнежевски закон 1.249, који је осигурао да уколико суверени кнез умре без легалних наследника, круна ће бити пренета на бочну линију, кнежеве браћу или сестре, по принципу примогенитуре.

Пре овог закона, круна се могла пренети само на директне потомке тренутног владара, искључујући његову браћу, сестре и њихову децу. Француска је такође прихватила овај закон. По договору Француске и Монака из 1918, Монако би припао Француској уколико последњи кнез умре без наследника. Овај договор више не важи од 2005. године. Тако је Стефани заузела шесто место у линији наследства моначанског престола, иза своје сестре Каролине и њене деце — синова Андрее и Пјера, и кћери Шарлоте и Александре. Стефанино двоје деце, син Луј и кћерка Полин Дикрије, заузимају седмо и осмо место у линији наследства. Међутим, Стефанина кћи Камила Готлије не може наследити круну Монака, будући да се њени родитељи никада нису венчали. Иако Стефани никада није идентификовала Камилиног оца, претпоставља се да је то њен некадашњи телохранитељ Жан Рејмонд Готлије. Уколико Алберт II у будућности буде добио легалних наследника, сви тренутни наследници ће се померити за једно место уназад у линији наследства.

Приватни живот 
Стефани течно говори француски, моначански, енглески и италијански језик. Док је била млада, у јавности ју је пратио имиџ „принцезе бунтовнице“. Велики је љубитељ пливања, скијања и скијања на води. Сувласник је две -{Replay}- радње и кафића, у Монаку и Барселони. Била је и почасни уредник француског издања часописа Vogue за децембар 2008. и јануар 2009.

1992. Стефани је отпочела сексуалну везу са својим телохранитељом Данијелом Дикријеом, са којим је добила двоје деце — сина Луја Робера Пола, рођеног 26. новембра 1992, и кћерку Полин Грејс Меги 4. маја 1994. Стефани и Дикрије су се венчали 1. јула 1995. у Монте Карлу. Развели су се након нешто више од годину дана брака, 4. октобра 1996. 15. јула 1998. Стефани је родила кћерку Камилу Мари Кели, не попунивши име оца у изводу из матичне књиге. Претпоставља се да је Камилин отац телохранитељ Жан Рејмонд Готлије. 10. септембра 2003. Стефани се удала за девет година млађег португалског циркузанта, Аданса Лопеса Переса, 10. септембра 2003. Развели су се у новембру 2004.

Дискографија

Студијски албуми

Синглови

Титуле 
 Њено Височанство принцеза од Монака, грофица од Полињака (1. фебруар 1965 — тренутно)

Породично стабло

Породица

Први брак

Супружник 

 био је принцезин телохранитељ; брак разведен 1996. године

Деца

Дете из ванбрачне везе 

 отац непознат, наводно Жан Рејмон Готлиб, бивши париски жандарм, ски-инструктор и чувар Кнежевске палате у Монаку

Други брак 

 члан циркуског ансамбла (трапез); брак разведен 2004. године, трајао 10. месеци

Референце

Спољашње везе 

 Стефани од Монака на сајту кнежевске породице Монака

Рођени 1965.
Принцезе Монака
Династија Грималди